Mahé – isola delle Seychelles
 André Mahé – ciclista francese
 Eric Mahé – pilota motociclistico francese
 François Mahé – ciclista francese
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais – scacchista francese
 Pierre Mahé – filatelista e giornalista francese

Pagine correlate 
Mahe (disambigua)